Tropiocolotes depressus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Tropiocolotes depressus Minton & Anderson, 1965 est un synonyme de Microgecko depressus (Minton & Anderson, 1965) ;
 Tropiocolotes depressus Szczerbak & Golubev, 1996 nec Minton & Anderson, 1965 est un synonyme de Altiphylax levitoni (Golubev & Shcherbak, 1979).

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Gekkonidae